Matinée – tipo di rappresentazione di vari generi di spettacolo (teatro, musica, cinema, ecc.)
 Matinée – album musicale del 2007 di Jack Peñate
 Matinee – film del 1993 diretto da Joe Dante
 Matinée – programma televisivo di Rai 2

Pagine correlate
Mattinata (disambigua)